

Niemcy 
 Görlitz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w  powiecie Görlitz
 Görlitz – powiat w kraju związkowym Saksonia
 Görlitz – dawny powiat (1816–1945)

Polska 
dawne nazwy miejscowości:

 Zgorzelec – miasto leżące po wschodniej stronie Nysy Łużyckiej
 Gierłoż

Osoby 
 Andreas Görlitz (* 1982), niemiecki piłkarz
 Erika Görlitz (* 1952), parlamentarzystka Bayerischer Landtag (CSU)
 Theodor Goerlitz (1885–1949), niemiecki historyk i burmistrz (1921–1932) Oldenburga
 Walter Görlitz (* 1913), niemiecki pisarz, historyk i publicysta

Zobacz też 
 Görlitzer Bahnhof